

Geografia 
 Tokyo – capitale del Giappone

Cinema e televisione 
 Tokyo – episodio diretto da Shintarō Ishihara del film L'amore a vent'anni del 1962
 Tokyo! – film del 2008 diretto da Michel Gondry, Leos Carax e Bong Joon-ho
 Tokyo – personaggio della serie TV La casa di carta interpretato da Úrsula Corberó

Giochi 
 Tokyo – gioco di dadi

Letteratura 
 Le notti di Tokyo (Tokyo) – romanzo di Mo Hayder del 2004

Musica 
 Tokyo – singolo dei The Adicts (con il nome ADX) del 1984
 Tokyo – singolo di Yui del 2006
 Tokyo – singolo degli Athlete del 2007, dall'album Beyond the Neighbourhood
 Tokyo – singolo di Danny Saucedo del 2007, dall'album Heart Beats
 Tokyo – singolo dei The Wombats del 2010
 Tokyo – vecchio nome dei Glass Tiger, gruppo musicale rock canadese
 Tokyo – singolo di Alexandra Stan